Альколеа-дель-Рио () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 50 км². Население 3407 человек (на 2010 год). Расстояние 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcolea del Río
 Información de Alcolea del Río

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи